

Geografia

Austria 
 Puchberg – ex comune ora frazione di Wels, città statutaria (Alta Austria)
 Puchberg am Schneeberg – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Puchberg bei Randegg – frazione di Randegg, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Puchberg im Machland o Puchberg bei Perg – ex comune ora frazione di Arbing, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)